FMF kan syfta på:

 FMF – en tidigare enhet inom Försvarsmakten, se Försvarsmaktens flygverkstäder
 FMF – en svensk branschorganisation för fastighetsmäklare, se Fastighetsmäklarförbundet
 FMF – Mexikos fotbollsförbund, se Federación Mexicana de Fútbol